

Cinema 
 Walden Media  – casa di produzione cinematografica statunitense

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Walden  – capoluogo della Contea di Jackson, Colorado
 Walden  – città della Contea di Orange, New York
 Walden  – città della Contea di Hamilton, Tennessee
 Walden  – città della Contea di Caledonia, Vermont

Letteratura 
 Walden ovvero Vita nei boschi (Walden) – libro di Henry David Thoreau del 1854

Persone 
 Narada Michael Walden  – batterista, compositore, produttore discografico e cantante statunitense

Altro 
 Walden  – colonia o comune cooperativa fondata a Bussum (Paesi Bassi).